В настоящей статье представлена информация о монетах венгерского форинта (), выпуск которых осуществляется с 1946 года по настоящее время. Монеты форинта являются частью валюты Венгрии, венгерского форинта.

Названием форинт на венгерском языке в период между 1806 и 1892 годами именовалась валюта Австро-Венгерской империи, австрийский гульден. Официально форинт в качестве валюты Венгрии был введён после окончания Второй мировой войны, в августе 1946 года, правительством Второй Венгерской Республики. Валюта сохраняла стабильность более 20 лет. Ослабление социалистической экономической системы привело к инфляции, которая сказалась на покупательной способности форинта, что в 1990-х годах вызвало кризис. Стабилизировать валюту удалось лишь в начале XXI века.

В различные периоды в обращении находились монеты номиналом в 2, 5, 10, 50 филлеров, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 форинтов. Кроме того, с 1948 года выпускаются памятные монеты для широкого обращения, с 1949 года — инвестиционные и монеты не для обращения.

Циркуляционные монеты

Венгерская Республика (1946—1948) 

После окончания Второй мировой войны предыдущая валюта Венгрии, пенгё, подверглась гиперинфляции. Венгерскому правительству пришлось столкнуться с проблемой введения новой валюты. Новые монеты должны были символизировать стабильность и повысить доверие населения к новым деньгам. Первые монеты были отчеканены в 1946 году, когда были изготовлены 1- и 2-форинтовые монеты, 1 и 10 филлеров, материалом для их изготовления послужили медные сплавы и алюминий. Хотя форинт был основан на золотом стандарте, серебряные монеты чеканились только в течение первых 2 лет (серебряная 5-форинтовая монета). Тем не менее, правительство из-за страха накопления данных монет населением поручило Национальному Банку снизить массу и качество серебра, используемого для монет. После 1947 года 5-форинтовая монета стала чеканиться из обычного сплава. 5- и 50-филлеровые монеты были впервые отчеканены в 1948 году, материалом для их изготовления послужил алюминий. Некоторые монеты (5, 10, 20 филлеров, 1 форинт) чеканились вплоть до 1951 года.

Кроме того, был начат выпуск памятных монет. Первыми памятными монетами Венгерской Республики стала серия 1948 года из 3 монет, выпущенных в ознаменование столетия революции 1848 года.

Венгерская Народная Республика (1949—1989) 

В 1949 году название страны на монетах было заменено на «Венгерская Народная Республика» (). Герб Кошута был заменен Ракоши на новый социалистический герб. Начиная с 1950 года был начат выпуск алюминиевых монет номиналом 2, 10 и 20 филлеров. Все монеты были отчеканены на Венгерском монетном дворе.

После Венгерской революции 1956 года герб страны был изменен ещё раз, и эта версия герба использовалась на монетах с 1957 по 1989 год.

Венгерская Республика (1990—2011) 

В 1993 году в обращение были выпущены монеты нового образца номиналами в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 форинтов. С 1996 года монета номиналом в 100 форинтов стала чеканиться в биметаллическом варианте и к 1999 году полностью заменила монету образца 1992 года. Отказ от последней был обусловлен её большими размерами и тем, что её можно было легко спутать с монетой в 20 форинтов.

1-форинтовая монета была вывезена в Канаду в значительных количествах, так как крошечные монеты использовались в автоматах для оплаты вместо подлинной разменной монеты. Учитывая невысокую стоимость 1-форинтовой монеты, это было весьма выгодно, что привело к созданию автомата для оплаты нового образца. 50-форинтовую монету использовали в Великобритании, она примерно равна по диаметру 50-пенсовой монете и использовалась в некоторых торговых автоматах. Также, хорватские монеты номиналом в 2 куны и венгерские 10 форинтов имеют сходные вес и форму, по этой причине хорватские парковочные автоматы принимают обе монеты.

С 1 марта 2008 года начался вывод из обращения монет номиналом в 1 и 2 форинта. Это решение было обусловлено слишком большими расходами на чеканку монет малых номиналов (примерно в 4 раза выше их фактической стоимости).

Национальный банк объявил, что 200-форинтовая банкнота будет заменена на новую 200-форинтовую монету в 2009 году. Цепной мост был выбран в Интернет-голосовании для дизайна этой монеты в конкурсе, проходившем в период с 13 по 26 октября 2008 года. Монета введена в обращение 15 июня 2009 года.

Венгрия (2012—) 
В связи с принятием новой Конституции, с 1 января 2012 года изменилось официальное название государства — с  — «Венгерская Республика» на  — «Венгрия». Монеты с новым названием страны начали чеканиться также с 2012 года, при этом ранее выпущенные монеты остаются законным платежным средством.

Официальная дата выпуска новых монет — 1 января 2012 года, однако фактически монеты были выпущены в обращение 18 февраля 2012 года.

Памятные монеты для обращения

Вторая Венгерская Республика

Венгерская Народная Республика

Венгрия (Венгерская Республика)

Монеты не для обращения

Народная Республика (1949—1989) 
Первые памятные монеты Венгрии не для широкого обращения были отчеканены в период Народной Республики. С 1949 по 1989 год было выпущено 98 монет номиналом от 2 филлеров до 1000 форинтов. С 1975 года, не считая 1990 года, выпускались монеты исключительно крупных номиналов (200 и 500 форинтов).

В основном, в качестве материала использовалось серебро и золото, однако в 1966 и 1967 годах ограниченным тиражом (около 5 000 штук) были выпущены монеты регулярного выпуска номиналами в 2, 5, 10, 20 и 50 филлеров из медно-никелевого сплава и 1 форинт из серебра.

Венгрия (1989—) 
В 1989 году, после установления Третьей Республики, были отчеканены первые памятные монеты ограниченного тиража современной Венгрии. Материалом для монет служат золото, серебро, бронза, медно-никелевый сплав, сплав медь-цинк-никель, латунь, медь.

Всего в период с 1989 по 2019 год было выпущено 312 монет номиналом от 50 до 500 000 форинтов. На 2021 год запланирован выпуск 24 памятных монет не для широкого обращения.

В 1990 году был отчеканен пробный выпуск монет регулярного обращения номиналами в 1, 2, 5, 10 и 20 форинтов, официально не выпущенных в обращение (тираж около 10 000 штук).

В 2006 году была отчеканена памятная монета «50 лет венгерской революции 1956 года и войны за независимость» в позолоченном варианте (тираж 12 000 штук, вариант для обращения — 2 012 000 штук).

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Венгерский Национальный Банк
 Монеты Венгрии
 Каталог монет Венгрии

Монеты Венгрии
Монеты